Carrie kan syfta på:

 Carrie (namn) – ett förnamn i engelsktalande länder, ursprungligen ett smeknamn för Caroline
 Carrie (roman) – en roman av Stephen King
 Carrie (film) – en film från 1976, baserad på romanen
 Carrie (TV-film) – en amerikansk TV-film från år 2002
 Carrie (film, 2013) – nyinspelning av filmen från 1976
 Carrie (sång) – en sång av gruppen Europe